Claudio Costa (arts) - Italiaans arts
 Claudio Costa (kunstenaar) - Italiaans kunstenaar
 Museattivo Claudio Costa - Museum in Genua, Italië
 Claudio Costa (paralympiër) - Italiaans blind sporter

 Luiz Claudio Costa - Braziliaans voetballer
 Cláudio Costa Neto - Braziliaans chemicus
 Luiz Cláudio Costa - Braziliaans wetenschapper